Schizeilema elegans är en flockblommig växtart som först beskrevs av John William Colenso, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Schizeilema elegans ingår i släktet Schizeilema och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
elegans